Што́кер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штокер, Валентин (род. 1989) — швейцарский футболист, полузащитник «Базеля» и сборной Швейцарии.
 Штокер, Вернер (род. 1961) — швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион 1988 года.
 Штокер, Франц Август (1833—1892) — немецкий писатель, писавший под псевдонимом «Jörg von End».

Примечания